Nuhivabates är ett släkte av kvalster. Nuhivabates ingår i familjen Punctoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Nuhivabates